famille
 famille Aldobrandini, famille noble originaire de Florence, qui s'est vers 1500 étendue à Rome, puis dans toute l'Italie ;

personnalités
 Marguerite Aldobrandini (1588-1646), duchesse de Parme ;
 Ippolito Aldobrandini (1536-1605),  sous le nom de Clément VIII (1592-1605) ;
 Ippolito Aldobrandini, iuniore (1594-1638), cardinal de l'Église catholique romaine ;
 Pietro Aldobrandini (1571-1621), cardinal de l'Église catholique romaine ;
 Olimpia Aldobrandini (1567-1637), mère de Marguerite Aldobrandini ;
 Olimpia Aldobrandini (1623-1681), dernière héritière de la famille Aldobrandini.

Voir aussi 
 

Famille de la république de Venise